Чемпіонат Албанії 1945 — 8-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вперше стала «Влазнія».

Команди-учасниці

Група A 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Теута змінив назву на Юлі і Кукь.
2. Після закінчення сезону клуб Ісмаїл К'ємалі змінив назву на Фламуртарі (Вльора).

Позначення:

Результати

Група B 

Примітки:
1. Після закінчення сезону клуб Тирана змінив назву на 17 Ненторі.

Позначення:

Результати

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|23/26 грудня 1945

|}

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1945
Албанія